Баделя́та (; ; ) — привилегированное высшее сословие в Западной Осетии (Дигорское общество), феодалы Тапан-Дигории и Уаллагкома.

Ономастика

Антропонимика 
По сообщению анонимного автора начала XX века, имя сложено из двух дигорских слов Бад + Елиа, что можно объяснить как «сидящий Илья».

Иное толкование имени предложил профессор Б. А. Алборов. По этой версии, имя Бадил разбивается на две составные части Бад + суфикс ил(ели), «Бадский князь».

Топонимика 
Агроонимы
Склон Бадели () — покосный и пастбищный участок на крутом склоне у юго-западной окраины сел. Нар.

Гидронимы
Речка местности Бадели () — небольшая речка у восточной окраины сел. Задалеск, протекающая по одноимённым пахотным участкам.

Происхождение рода 
Известны различные варианты преданий о происхождении баделят. Так по одному из них, родоначальник феодалов Тапан-Дигории — Бадели, по прибытии в Дигорию женился на девушке из фамилии карачаевских князей Крым-Шамхаловых. От этого брака у Бадели было три сыновей: Туган, Кубати, Абисал. От них соответственно их именам произошли дигорские княжеские фамилии: Абисаловы, Кубатиевы, Тугановы.

Физическая антропология 
Доктор В. Б. Пфафф отмечал внешние сходства баделят с представителями тюркских народов: «К высшему слою народа принадлежат фамилии Бадилатов, которые по типу физиономии — ногайцы, т.е. татаро-тюркского племени, отличающиеся замечательною красотою, стройным высоким ростом, совершенно чёрными волосами и глазами, по выражению напоминающими глаза дикой козы. Особенною красотою отличается ветвь Абисаловых».

Генеалогическое древо 
В начале XX в. из Турции привезли поколенную роспись фамилии Абисаловых, покинувших родину во второй половине XIX века. Эта схема интересна тем, что на ней прослеживаются имена отца, деда и даже прадеда родоначальника баделят. Здесь отцом Бадели называется Арпат, при этом Басиат оказывается не его братом, а приходится ему дядей.

См. также 
 Тагиата
 Царгасата

Примечания

Литература 
 
 
Словари
 
 

Княжеские роды
Осетинская аристократия